Соревнования мужчин в комплексном плавании плавании на 400 метров на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года прошли 9 августа в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани.

Отборочные заплывы начались в 9:30 по местному времени (UTC+3). Финал проводился в тот же день в 17:47.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты — страницы 188-190, 205

400 м, комплексное плавание, мужчины